Horní Paseky jsou názvem, který může znamenat:

 Horní Paseky (Aš) – část Aše
 Horní Paseky (Rožnov pod Radhoštěm) – základní sídelní jednotka Rožnova pod Radhoštěm